BKO peut désigner :
 Baten Kaitos Origins, un jeu de rôle ;
 Aéroport international Modibo Keïta, le principal aéroport du Mali, selon le code AITA des aéroports.